Ипа́тий ( «высочайший») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Ипатий (1780 — ок. 1850) — архимандрит Русской православной церкви. 
 Ипатий Гангрский — епископ Гангрский, священномученик.
 Ипатий Поцей — государственный и церковный деятель Речи Посполитой, богослов, писатель-полемист.
 Ипатий (Басо-Скоков) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Ярославско-Вологодский и Олонецко-Архангельский.
 Ипатий (Голубев) (род. 1966) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Анадырский и Чукотский.